Хорасан:

 Хорасан ( — Xorâsân — откуда приходит солнце) — историческая область, расположенная в Восточном Иране.
 Хорасан (Эрзурум) () — город и район в провинции Эрзурум (Турция).
 Великий Хорасан — исторический регион, объединявший части современных Ирана, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.